Серге́й Леони́дович Виногра́дов (17 ноября 1981, Псков, СССР) — российский футболист, игравший на позиции полузащитника и нападающего.

Карьера

Клубная 
Воспитанник псковской детской команды «Машиностроитель». Первый тренер — Александр Сергеевич Лебедев. Выступал за команды «Псков» (1998—2000), «Крылья Советов» (2001—2006), «Ростов» (2007), «Кубань» (2008).
В январе 2007 года подписал с клубом «Ростов» 5-летний контракт. «Ростов» по итогам чемпионата России 2007 года покинул премьер-лигу и выбыл в первый дивизион России. В межсезонье 2007/2008 перешёл из «Ростова» в другой клуб первого дивизиона — «Кубань», в составе которой выступал до 7 августа 2008 года, когда заключил контракт до конца сезона с «Анжи», однако, 2 ноября клуб решил прекратить с Сергеем отношения, и он был отчислен из команды. С 2009 по 2010 год играл за нижегородскую «Волгу», после завершения сезона 2010 года покинул клуб. В марте 2011 заключил контракт с клубом «Сахалин».

Всего в высшей лиге чемпионата России сыграл 140 матчей, забил 14 мячей.

В сборной 
За молодёжную (олимпийскую) сборную России сыграл 8 матчей, забил 3 гола в 2003 году.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004
 Финалист Кубка России: 2003/04
 Победитель зоны «Восток» второго дивизиона: 2013/14
 Победитель первенства КФК: 1999
 Обладатель Кубка МРО «Северо-Запад»: 1999

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»
 Статистика на сайте playball.ru (2004—2007)
 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Машиностроитель» Псков
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Ставрополье-2009»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Сахалин»
Игроки ФК «Витебск»